Andrew White peut désigner :
 Andrew White (1579-1656), un prêtre jésuite anglais, fondateur de la mission du Maryland ;
 Andrew Dickson White (1832-1918), un historien et diplomate américain ;
 Andrew White (1894-1968), un joueur de rugby à XV néo-zélandais ;
 Andrew White (1942-2020), un musicien américain ;
 Andrew White (1985-), un acteur australo-indonésien ;
 Andrew White (1993-), un basketteur américain.